230 puede hacer referencia a:

 Los años
 230
 230 a. C.
 Años 230 o 230s, referido a la década.
 Años 230 a. C., ídem.
 1230
 2230

Otros
 (230) Atamantis, un asteroide.
 NGC 230, una galaxia.
 Cosmos 230, satélite artificial científico soviético.
 DFS 230, planeador de transporte.
 N-230, carretera española.
 E-230, bifenilo.
 Línea 230 de Adif
 Línea M-230 (Campo de Gibraltar)

 Para el número 230, véase Anexo:Números y Números naturales.